Кубок Футбольной лиги 1981/82 () стал двадцать вторым розыгрышем Кубка Футбольной лиги, клубного турнира на выбывание для английских и валлийских футбольных клубов, выступавших в Футбольной лиге Англии. Турнир прошёл с 31 августа 1981 года по 13 марта 1982 года.

Победу в турнире во второй раз подряд одержал клуб «Ливерпуль», победивший в финальном матче «Тоттенхэм Хотспур» на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Первый раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд

Матчи

Переигровки

Вторая переигровка

Четвёртый раунд

Матчи

Переигровка

Пятый раунд

Матчи

Переигровка

Полуфиналы

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте RSSSF.com 
 Турнир на сайте Football Club History Database 

1981